Night Calls () — тринадцатый студийный альбом британского певца Джо Кокера, выпущенный в  году.

Альбом имеет различные издания, выпущенные в период с 1991 по 1992 год, с разным порядком и количеством песен.

Рецензент сайта Allmusic пишет, что, несмотря на некоторые не совсем удачные (на фоне его предыдущих работ) перепевки («You’ve Got to Hide Your Love Away» The Beatles или «Don’t Let the Sun Go Down on Me» Элтона Джона), Кокер звучит «так убедительно и душевно, как Майклу Болтону не снилось и в самых светлых снах».

Список композиций

В записи участвовали 
 Джо Кокер — вокал
 Джефф Линн — инструменты, продюсирование
 Майк Кэмпбелл, Фил Гранде, Дэнни Кортчмар — гитара
 Т. М. Стивенс, Нил Стюбенхаус — бас-гитара
 Рори Каплан, Дэвид Пэйч, Грег Филлигейнс — клавишные
 Иэн Маклэган, Бенмонт Тенч — орган Хаммонда
 Джон Майлз — орган Хаммонда, тамбурин, бэк-вокал
 Крис Стэйнтон — пианино
 Джим Келтнер, Майк Бэйрд — ударные
 Стив Холли — ударные, тамбурин
 Алекс Акуна — перкуссия
 Дерек Даер — саксофон
 Джим Брок — литавра
 Сидни Дэвис, Марти Джонс, хор New Life Community, Максин Шарп, The Water Sisters, Girls Talk — бэк-вокал

Чарты и сертификации

Дополнительные факты 
 Оригинал «5 Women» был выпущен Принсом лишь через 8 лет после кавер-версии Кокера, на сборнике ауттейков The Vault: Old Friends 4 Sale.

Примечания

Ссылки 
 
 Night Calls  на Яндекс. Музыке

Альбомы блюз-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Capitol Records
Золотые альбомы
Платиновые альбомы
Альбомы Джо Кокера